«Гарри Поттер и Тайная комната» () может означать:
 «Гарри Поттер и Тайная комната» — роман Джоан Роулинг.
 «Гарри Поттер и Тайная комната» — фильм режиссёра Криса Коламбуса по роману Дж. К. Роулинг.
 «Гарри Поттер и Тайная комната» — саундтрек к фильму Криса Коламбуса.
 «Гарри Поттер и Тайная комната» — компьютерная игра по мотивам романа Дж. К. Роулинг.